Expo 1992 (Genova) – L'Esposizione Internazionale Specializzata Genova '92
 Expo 1992 (Siviglia) – L'Esposizione Universale del 1992